Neues Gymnasium steht für:

 Neues Gymnasium (Bremen)
 Neues Gymnasium (Falkensee), ehemaliger Name des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums in Falkensee
 Neues Gymnasium (Tel Aviv)
 Neues Gymnasium Bamberg
 Neues Gymnasium Bochum
 Neues Gymnasium Glienicke
 Neues Gymnasium Nürnberg
 Neues Gymnasium Oldenburg
 Neues Gymnasium Regensburg
 Neues Gymnasium Stuttgart-Feuerbach